Herrnhütte (Neurenberg), een buurt in Neurenberg
Herrnhütte (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg